Хити () — атолл в архипелаге Туамоту (Французская Полинезия).

География 
Остров представляет собой атолл, по форме напоминающий яйцо. В центре расположена лагуна, полностью изолированная от океанических вод.

История 
Хити был открыт в 1820 году русским путешественником Фаддеем Фаддеевичем Беллинсгаузеном.

Административное деление 
Административно входит в состав коммуны Макемо.

Население 
В 2007 году Хити был необитаем.

См. также 
 Список островов Французской Полинезии

Ссылки 

 Информация об атолле на сайте Oceandots.com 

Атоллы
Острова Раевского